Riksdagsvalet i Finland 1999 hölls den 21 mars. De finska socialdemokraterna gick ner med 5,4%, men partiledaren Paavo Lipponen kunde ändå sitta kvar som statsminister. Både Centerpartiet och Samlingspartiet gick upp jämfört med valet 1995.

Valresultat

Källor
http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit99/index_ru.html
http://svenska.yle.fi/artikel/2007/02/19/riksdagsvalet-1999

1999 i Finland
1999
Finland